Шаш (; в переводе «орёл») — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Шаш, Иштван (1946—2018) — венгерский режиссёр.
 Шаш, Сильвия  (род. 1951) — венгерская оперная певица.
 Шаш, Тамаш (род. 1957) — венгерский оператор.
 Шаш, Ференц (1915—1988) — венгерский футболист, нападающий.
 Шаш, Хасан (род. 1976) — турецкий футболист, полузащитник.
 Шаш, Шандор (род. 1981) — венгерский пауэрлифтер.

Топоним 
 Шаш — древняя историческая область в Средней Азии (ориентировочно — современная Ташкентская область и прилегающие территории Казахстана); а также название самого Ташкента, приблизительно до XI века.